est la formule brute de plusieurs isomères.

 cyanate de méthyle, numéro CAS 
 isocyanate de méthyle, numéro CAS